Беньель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-де-Мурсия. Занимает площадь 10 км². Население 11 318 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Покровителями города считаются Апостол Варфоломей и Дева Мария Розария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Beniel

Муниципалитеты Мурсии